Лас Помпас има више значења:

 Лас Помпас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Помпас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику